Ку́бок африка́нских на́ций по футболу среди женщин 2012 — главный футбольный турнир Африки среди женских сборных, который проходит в Экваториальной Гвинее. Проводится в 9-й раз.

Отборочный турнир

Предварительный раунд 
Первые матчи прошли 13 — 15 января, ответные — 27 — 29 января 2012 года.

Первый раунд 
Первые матчи прошли 25 — 27 мая, ответные 15 — 17 июня 2012 года.

Финальный турнир

Групповой этап

Группа A

Группа B

Полуфинал

Матч за 3-е место

Финал

Медалисты

Лучшие бомбардиры 
 6 голов
  Хеновева Аньонма
 5 голов
  Глория Чинаса
 4 гола
  Андисиве Мгкойи
  Тиа Н’Реи
 3 гола
  Жаде Бохо

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира 
 Результаты на bbc.co.uk 
 Результаты на soccerway.com 

Международные соревнования по футболу среди женщин
2012 год в женском футболе
Футбол в Экваториальной Гвинее